|-
| (113301) 2002 RC183||||11 вересня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (113302) 2002 RX184||||12 вересня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (113303) 2002 RC185||||12 вересня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (113304) 2002 RT185||||12 вересня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (113305) 2002 RD186||||12 вересня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (113306) 2002 RQ186||||12 вересня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (113307) 2002 RS186||||12 вересня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (113308) 2002 RM187||||11 вересня 2002||Обсерваторія Квістаберг||Астероїдний огляд Уппсала-DLR
|-
| (113309) 2002 RN187||||11 вересня 2002||Обсерваторія Квістаберг||Астероїдний огляд Уппсала-DLR
|-
| (113310) 2002 RT187||||12 вересня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (113311) 2002 RK189||||14 вересня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (113312) 2002 RF190||||14 вересня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (113313) 2002 RJ190||||14 вересня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (113314) 2002 RT193||||12 вересня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (113315) 2002 RD197||||12 вересня 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (113316) 2002 RX199||||13 вересня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (113317) 2002 RL200||||13 вересня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (113318) 2002 RX200||||13 вересня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (113319) 2002 RZ200||||13 вересня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (113320) 2002 RN203||||14 вересня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (113321) 2002 RE204||||14 вересня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (113322) 2002 RA205||||14 вересня 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (113323) 2002 RF205||||14 вересня 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (113324) 2002 RO205||||14 вересня 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (113325) 2002 RQ205||||14 вересня 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (113326) 2002 RT205||||14 вересня 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (113327) 2002 RL206||||14 вересня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (113328) 2002 RR207||||14 вересня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (113329) 2002 RS207||||14 вересня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (113330) 2002 RU207||||14 вересня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (113331) 2002 RN209||||14 вересня 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (113332) 2002 RP209||||14 вересня 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (113333) 2002 RR211||||13 вересня 2002||Обсерваторія Ґудрайк-Піґотт||Рой Такер
|-
| (113334) 2002 RE213||||12 вересня 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (113335) 2002 RK213||||13 вересня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (113336) 2002 RC214||||13 вересня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (113337) 2002 RQ214||||13 вересня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (113338) 2002 RD215||||13 вересня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (113339) 2002 RU216||||13 вересня 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (113340) 2002 RE217||||14 вересня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (113341) 2002 RQ222||||15 вересня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (113342) 2002 RS222||||15 вересня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (113343) 2002 RE226||||13 вересня 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (113344) 2002 RT227||||14 вересня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (113345) 2002 RY229||||14 вересня 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (113346) 2002 RE233||||14 вересня 2002||Паломарська обсерваторія||Роб Метсон
|-
| (113347) 2002 RG233||||14 вересня 2002||Паломарська обсерваторія||Роб Метсон
|-
| (113348) 2002 RR233||||14 вересня 2002||Паломарська обсерваторія||Роб Метсон
|-
| (113349) 2002 RJ234||||15 вересня 2002||Паломарська обсерваторія||Роб Метсон
|-
| (113350) 2002 RG235||||14 вересня 2002||Паломарська обсерваторія||Роб Метсон
|-
| (113351) 2002 RH235||||14 вересня 2002||Паломарська обсерваторія||Роб Метсон
|-
| (113352) 2002 RX235||||14 вересня 2002||Обсерваторія Галеакала||Роб Метсон
|-
| (113353) 2002 RB236||||9 вересня 2002||Обсерваторія Галеакала||Роб Метсон
|-
| (113354) 2002 RQ237||||1 вересня 2002||Обсерваторія Галеакала||Роб Метсон
|-
| 113355 Ґесслер (Gessler)||||14 вересня 2002||Паломарська обсерваторія||Роб Метсон
|-
| (113356) 2002 RO244||||14 вересня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (113357) 2002 RN245||||1 вересня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (113358) 2002 RU245||||1 вересня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (113359) 2002 RY245||||1 вересня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (113360) 2002 SC1||||26 вересня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (113361) 2002 SH1||||26 вересня 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (113362) 2002 SR1||||26 вересня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (113363) 2002 SS1||||26 вересня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (113364) 2002 SJ2||||26 вересня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (113365) 2002 SL2||||26 вересня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (113366) 2002 SV2||||27 вересня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (113367) 2002 SY2||||27 вересня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (113368) 2002 SZ2||||27 вересня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (113369) 2002 SQ3||||26 вересня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (113370) 2002 ST3||||26 вересня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (113371) 2002 SC6||||27 вересня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (113372) 2002 SK6||||27 вересня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (113373) 2002 SS6||||27 вересня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (113374) 2002 SB8||||27 вересня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (113375) 2002 SE8||||27 вересня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (113376) 2002 ST8||||27 вересня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (113377) 2002 SG9||||27 вересня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (113378) 2002 SM9||||27 вересня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (113379) 2002 SR9||||27 вересня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (113380) 2002 SN10||||27 вересня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (113381) 2002 SC11||||27 вересня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (113382) 2002 SW12||||27 вересня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (113383) 2002 ST14||||27 вересня 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (113384) 2002 SW14||||27 вересня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (113385) 2002 SS15||||27 вересня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (113386) 2002 SV15||||27 вересня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (113387) 2002 SH16||||27 вересня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (113388) 2002 SS16||||28 вересня 2002||Обсерваторія Пла-д'Арґін||Рафаель Феррандо
|-
| (113389) 2002 SF17||||28 вересня 2002||Обсерваторія Ондржейов||Обсерваторія Ондржейов
|-
| 113390 Гельвеція (Helvetia)||||29 вересня 2002||Ешенберзька обсерваторія||Маркус Ґріссер
|-
| (113391) 2002 SG20||||26 вересня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (113392) 2002 SG21||||26 вересня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (113393) 2002 SJ21||||26 вересня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| 113394 Niebur||||26 вересня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (113395) 2002 SZ21||||26 вересня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (113396) 2002 SA22||||26 вересня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (113397) 2002 SH22||||26 вересня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (113398) 2002 SL22||||26 вересня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (113399) 2002 SM22||||26 вересня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (113400) 2002 ST22||||26 вересня 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|}

Див. також 
 Список астероїдів

113300